

Geografia 
 Pâ – comune del Burkina Faso
 PA – Provincia di Palermo

Sigle 
 PA – Pastor Aeternus, costituzione dogmatica del Concilio Vaticano I
 PA – Aritmetica di Peano
 PA – piano americano, tipo di piano di inquadratura
 PA – posta aerea
 PA – pressione arteriosa
PA – potenziale d'azione
 PA – Price Action, azione del prezzo nel mercato finanziario
 PA – procreazione assistita
 PA – Johannes Kirchner, Prosopographia Attica, 1901-1903
 PA – pubblica amministrazione
 PA - Produttori Associati, casa discografica italiana

Cinema 
 Pa' – cortometraggio del 1981 diretto da Fiorella Infascelli

Chimica 
 Pa – simbolo chimico del protoattinio
 PA – abbreviazione per poliacetilene
 PA – sigla DIN 7728 e 16780 delle poliammidi
 PA – abbreviazione per alcaloide pirrolizidinico
 PA – peso atomico

Codici 
 PA – codice vettore IATA di Florida Coastal Airlines e Pan American World Airways
 PA – codice FIPS 10-4 del Paraguay
 pa – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua punjabi
 PA – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Panama
 PA – codice ISO 3166-2:BR di Pará (Brasile)
 PA – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Paul (Capo Verde)
 PA – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Pardubice (Repubblica Ceca)
 PA – codice ISO 3166-2:ID di Papua (Indonesia)
 PA – codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Palermo (Italia)
 PA – codice ISO 3166-2:MU di Pamplemousses (Mauritius)
 PA – codice ISO 3166-2:SV del dipartimento di La Paz (El Salvador)
 PA – codice ISO 3166-2:US della Pennsylvania (Stati Uniti)
 PA – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Paysandú (Uruguay)

Elettroacustica 
 PA (elettroacustica) – Public Address system, sistema di amplificazione e distribuzione del suono per comunicare a un ampio pubblico, come ad esempio in una stazione o uno stadio.

Etichettatura tessile 
 PA – sigla della denominazione di poliammide o nylon

Informatica 
 .pa – dominio di primo livello di Panama

Sport 
 PA – nelle statistiche del baseball e del softball, presenze alla battuta (plate appearance)

Zoologia 
 PA – Paracribellate: abbreviazione per indicare il gruppo di fusuli della ghiandola della seta coronata posta sulle filiere dei ragni

Altro 
 pA – simbolo del picoampere
 PA – simbolo del petaampere
 Pa – simbolo del pascal
 PA – targa automobilistica di Palermo
 PA – targa automobilistica di Pazardžik (Bulgaria)
 PA – targa automobilistica di Passavia (Germania)
 PA – targa automobilistica di Florina (Grecia)
 PA – vecchia targa automobilistica di Pardubice (Repubblica Ceca)
 PA – targa automobilistica di Pančevo (Serbia)

Altri progetti